Die Liste ehemaliger deutschsprachiger Fernsehsender enthält eingestellte und umbenannte gebührenfinanzierte öffentlich-rechtliche und werbefinanzierte private Vollprogramme sowie Spartenprogramme nach ihrem jeweiligen Status.

Ehemalige Fernsehsender 
 Arena – Umbenennung in MEGA\Vision; meldete einen Monat nach der Umbenennung Insolvenz an
 B.TV Ballungsraumfernsehen (Landesprogramm für Baden-Württemberg) – auf Sendung vom 17. Juli 2000 bis 28. Februar 2003. Am 1. März 2003 umbenannt in BTV4. Im April 2003 umbenannt in BTV4U
 B.TV Baden (Regionalprogramm für Baden) – auf Sendung seit 1. Januar 1995 unter dem Namen TV Baden. Im September 1997 umbenannt in B.TV Baden. Eingestellt am 31. Januar 2003 wegen Insolvenz
 B.TV Württemberg (Regionalprogramm für Württemberg) – auf Sendung vom 1. Juni 1998 bis 31. Januar 2003. Eingestellt am 31. Januar 2003 wegen Insolvenz
 Backroom – ehemaliger Pornosender auf Hotbird, sendete englisch, deutsch, u. a.
 Bahn TV – auf Sendung seit Januar 2001 – war von 2008 bis Ende 2010 jedoch nur noch über den Stream zu empfangen, seit Ende 2010 eingestellt.
 BTV4U (Landesprogramm für Baden-Württemberg) – auf Sendung vom 1. März 2003 bis 31. Dezember 2004. (Im März 2003 noch als BTV4, ab Mitte April 2003 dann BTV4U.) Ab November 2004 schrittweise Umbenennung in fresh4u. - Einstellung des Sendebetriebs wegen Lizenzentzug
 Canal NV (Waadt) – auf Sendung bis 30. Juni 2009. Per 1. Juli 2009 Zusammenschluss von ICI-TV, TVRL und Canal NV „la télé“
 CoolTV (Wetzikon, Schweiz), eingestellt
 Deutscher Fernseh Rundfunk, das Programm des Fernsehsenders Paul Nipkow (1935–1944)
 Erde und Mensch TV – dem Universellen Leben nahestehend, sendete aus Seregno, Lombardei, zum 1. Dezember 2015 eingestellt.
 FiB (Freising im Bild) – seit 1982, erst als Videoband bestellbar, war seit 1984 auf Sendung (Eingestellt im Herbst 2006)
 Franken Info TV (Mittelfranken) – zum 31. Oktober 2004 eingestellt
 fresh4u — eingestellt
 GIGA – war auf Sendung seit November 1998 auf NBC Europe, seit 29. September 2005 als eigener Sender empfangbar per Astra digital. Am 31. März 2009 wurde der Sendebetrieb eingestellt
 ICI-TV (Vevey) – auf Sendung bis 30. Juni 2009. Per 1. Juli 2009 Zusammenschluss von ICI-TV, TVRL und Canal NV la télé
 Immo-Scout TV – auf Sendung seit 20. April 2007 und seit Juni 2007 eingestellt
 IntroTV (Solothurn, Schweiz und Umgebung) eingestellt
 JobTV24 auf Sendung Januar 2006, eingestellt, nur als Videoplattform im Internet zu erreichen
 Kanal Telemedial — nur noch online
 Kanal X (Leipzig) – 1989 als Piratensender auf Sendung
 Krimi & Co bis 1. Mai 2002, danach Premiere Krimi
 Lastminute TV (Internetangebot von lastminute.de) – auf Sendung seit 1. März 2003, ab Juli 2004 übernommen von lastminute.com plc. – eingestellt Ende 2004
 LTV – früher Regionalfernsehsender aus Leipzig
 MEGA\VISION – auf Sendung von Herbst 2005 bis Anfang Mai 2006
 Myestate TV- auf Sendung seit 16. April 2007 – eingestellt
 NordWest1 (Nordwestschweiz) Juni 2009 eingestellt
 Oberfranken TV (Oberfranken) – auf Sendung von 1996 bis Juli 2002, jetzt TV Oberfranken
 OK 1 Offener Kanal Berlin 1 – wurde mit OK 2 zum OKB zusammengelegt
 OK 2 Offener Kanal Berlin 2 – wurde mit OK 1 zum OKB zusammengelegt
 Outpro TV – eingestellt am 26. März 2008
 Premiere analog – auf Sendung vom 28. Februar 1991 bis 1. März 2003; zunächst als Premiere, ab 1. Oktober 1999 Premiere World
 Primetime TV — eingestellt
 ProMarkt.tv – eingestellt
 R24 (Kiel, Eckernförde, Rendsburg und Neumünster) auf Sendung von Februar 2002 bis Dezember 2004
 R.TV (Karlsruhe) – auf Sendung von 1. September 2003 bis 31. Juli 2011
 Euro 3 Bodenseefernsehen wurde Anfang 2007 umbenannt in Regio TV Euro 3 und Anfang 2011 in Regio TV Bodensee
 RTL/ProSieben Schweiz 24. März 2000 eingestellt
 Sci Fantasy auf Sendung vom 1. Oktober 1999 bis 1. Mai 2002
 SF - der Science Fiction Kanal (bei DF1) auf Sendung vom 10. Oktober 1997 bis 1. Oktober 1999
 Spree TV (Region Ebersbach) Sendestart: 1998 – eingestellt: 2009
 Studio Universal sendet heute sonntags als Fenster bei 13th Street
 Sunset auf Sendung bis 1. Mai 2002, danach Premiere Serie
 TechniTipp-TV – ein von der Technisat Digital GmbH betriebener „Eigenwerbekanal“, sendete vom 1. Mai 2007 bis zum 30. September 2008 – eingestellt
 Tele Tell (Zentralschweiz) – auf Sendung bis 31. Januar 2010, per 1. Februar 2010 Übernahme durch Tele 1
 Tele Uno (Österreich) – auf Sendung bis ca. 1988, aus Italien einstrahlendes Fernsehprogramm für Kärnten
 TIMM – Fernsehen für Homosexuelle; reguläre Verbreitung im März 2015 eingestellt, seitdem nur noch Notprogramm mit Wiederholungen über Zattoo
 tvnah (Rhein-Main und Mittelhessen) – auf Sendung von Dezember 2004 bis Juli 2005
 TVRL (Lausanne) – auf Sendung bis 30. Juni 2009. Per 1. Juli 2009 Zusammenschluss von ICI-TV, TVRL und Canal NV la télé
 VOX Österreich 1. Dezember 2019 eingestellt
 Western Movies bis 1. Oktober 1999

Eingestellte Sender mit Nachfolgesender

Eingestellte Fernsehsender ohne Nachfolgesender

Umbenannte Fernsehsender

Siehe auch 
 Liste deutschsprachiger Fernsehsender
 Liste von Fernsehsendern
 Kinderfernsehsender
 Liste der Hörfunksender

Einzelnachweise 

Fernsehsender, Deutschsprachig